Hans Haym (1860-1921) – direttore d'orchestra tedesco
 Johannes Haym (XVI secolo–XVII secolo) – presbitero e scrittore tedesco
 Nicola Francesco Haym (1678-1729) – compositore, violoncellista, librettista e impresario italiano
 Rudolf Haym (1821-1901) – storico, filosofo e letterato tedesco